Тарбагатай () — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Тарбагатайского сельского округа. Код КАТО — 633487100.

Население 
В 1999 году население села составляло 2248 человек (1227 мужчин и 1021 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 2122 человека (1086 мужчин и 1036 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Аягозского района